Synodontidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Hagedisvissen 
 Bathysauridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Hagedisvissen